Ойконим:

 Старая Руза — посёлок сельского типа в Рузском районе Московской области
 Старая Руза — деревня в Рузском районе Московской области

См. также 
 Руза (значения)